Гивартовский — фамилия:

Известные носители:
 Гивартовский, Бенедикт Антонович (1826—1893) — московский купец 1-й гильдии.
 Гивартовский, Генрих Антонович (1816?—1884) — русский химик, заслуженный профессор Московского университета.
 Гивартовский, Лев Александрович (1914—1986) — мастер спорта (1950), рекордсмен СССР (автоспорт).